Usseau ist der Name zweier französischer Gemeinden
 Usseau (Deux-Sèvres)
 Usseau (Vienne)